Сальвадор Диас Кариас (, род. 23 июня 1933) — венесуэльский шахматист, мастер ФИДЕ (2021).

Чемпион Венесуэлы 1960 и 1978 гг.

В составе сборной Венесуэлы участник трех шахматных олимпиад (1966, 1968 и 1978 гг.).

В 1957 и 1967 гг. представлял Венесуэлу в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Диаса в базе Chessgames
 Личная карточка С. Диаса на сайте 365Chess

Шахматисты Венесуэлы
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам